

Patronyme 

Alan Belcher (né en 1984), pratiquant de combat libre américain
Charles Belcher (1872-1943), acteur américain
Edward Belcher (1799-1877), officier britannique de la Royal Navy et explorateur de l'Arctique
Jem Belcher (1781-1811), boxeur anglais
Jonathan Belcher (1710-1776), avocat anglais, juge-en-chef, et lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse.
Jovan Belcher (1987-2012), joueur américain de football américain
Marjorie Belcher (née en 1919), chorégraphe, danseuse, pédagogue et actrice américaine
Mathew Belcher (né en 1982), skipper australien
Patricia Belcher, actrice américaine
Tim Belcher (né en 1961),  joueur américain de baseball

Toponyme  

Îles Belcher, archipel canadien
 Belcher, village américain de Louisiane